Двадцать шестой сезон женской сборной России по футболу.

Сборная в пятый раз участвовала в финальной части Чемпионат Европы по футболу среди женщин.

Впервые за сезон сборная проиграла 12 матчей.

Второй год подряд проиграно шесть матчей с крупным счетом с разницей мячей 2:29 (годом ранее 0:22).

Второй год подряд Сборная провела три матча с одним соперником — Бельгией: 0:2, 1:1 и 0:2).а
Второй год подряд сборная не смогла выиграть домашний матч в Санкт-Петербурге у более слабых соперников — сборных Венгрии (40 место) 3:3 и Уэльса (36 место) 0:0)

Неудачное выступление на чемпионате Европы, а также неудачный старт в отборочном турнире чемпионата мира опустили сборную в рейтинге на 25 место.

Рейтинг ФИФА 
⚠ С 2003 года ФИФА публикует рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Чемпионат Европы 
Россия пятый раз участвовала в финальной стадии чемпионата Европы.

В очередной раз Сборная не сумела пробиться в восьмёрку сильнейших сборных стран Старого Света.

Кубок Алгарве 
Россия в четвёртый раз участвовала в розыгрыше Кубка Алгарве.

Матчи 
Матчи женской сборной России по футболу в 2017.

Официальные матчи

 Легенда

Игры и голы 

|-
!colspan=14style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники 
Примечания

См. также